Brzozowo steht für:
 Brzozowo (Węgorzewo), Dorf im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938: Brosowen, 1938 bis 1945 Hartenstein (Ostpr.), Kreis Angerburg, Ostpreußen
 Brzozowo (Kijewo Królewskie), Dorf im Powiat Chełmiński, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Brzozowo (Koronowo), Dorf im Powiat Bydgoski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Brzozowo (Dąbrowa Białostocka), Dorf im Powiat Sokolski, Woiwodschaft Podlachien
 Brzozowo (Kolno), Dorf im Powiat Kolneński, Woiwodschaft Podlachien
 Brzozowo (Lipnica), Dorf im Powiat Bytowski, Woiwodschaft Pommern, bis 1945: Birkenstein, Kreis Bütow, Pommern
 Brzozowo (Nowogard), Dorf im Powiat Goleniowski, Woiwodschaft Westpommern, bis 1945: Birkenwalde, Kreis Naugard, Pommern
 Brzozowo (Przybiernów), Dorf im Powiat Goleniowski, Woiwodschaft Westpommern, bis 1945: Bresow, Kreis Cammin, Pommern